Juju (música) - estilo de música popular nigeriana, derivada da tradicional música iorubá de percussão
 Juju (álbum) - quarto álbum de estúdio da banda Siouxsie & the Banshees

Desambiguação